Army Air Corps bezeichnet:
 das United States Army Air Corps
 das Army Air Corps (British Army)